Taubenloch kann stehen für:

 Taubenloch, Quellklinge des Glessbachs (zum Kocher) bei Westheim, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Taubenloch, Höhle des Ötscherhöhlensystems am Ötscher in den Ybbstaler Alpen
 Taubenloch, Muschelkalkklinge des unteren Steinbachs bei Eschenau, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Taubenloch oder Taubenlochschlucht, Juraschlucht des Schüss (frz. La Suze) bei Bözingen (frz. Boujean), Stadt Biel/Bienne, Verwaltungskreis Biel/Bienne, Kanton Bern 

Siehe auch:
 Taubenklinge
 Taubental